Для передачи греческих имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции. Правила передачи древнегреческих названий и реалий несколько отличаются.

Таблица

Литература 
 
 Борисова А. Б. Греческий без репетитора. — : «Корона», 2004. — С. 8—10. — ISBN 5-89815-482-5.
 Сальнова А. В. Греческо-русский и русско-греческий словарь. — : «Русский язык Медиа», 2005. — ISBN 5-9576-0124-1.

Греческий язык
Практическая транскрипция с русским языком